Arem – un gruppo etnico del Vietnam
Arem – lingua parlata dal popolo degli Arem